ФК «Адміра» в сезоні 1933—1934 — 29-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика у чемпіонаті 
 Кубок Австрії 
 Товариські матчі австрійських клубів 

1933–1934
Адміра